Toponímia:
 Vilafranca dels Ports o Vilafranca (Ports), municipi dels Ports 
 Vilafranca de Bonany, municipi de Mallorca
 Vilafranca de Conflent, municipi del Conflent
 Vilafranca del Penedès, municipi de l'Alt Penedès, capital de la comarca.
 Vilafranca de Lauragués ,(municipi del departament de l'Alta Garona (França)
 Vilafranca de Mar, municipi del departament dels Alps Marítims (França)
 Vilafranca (Alts Pirineus), municipi del departament dels Alts Pirineus (França)
 Vilafranca (Solsonès), masia de Clariana de Cardener a la comarca del Solsonès.
 Entitats: Club Patí Vilafranca, entitat esportiva de Vilafranca del Penedès
 Oci: Vilafranca (telefilm), pel·lícula televisada catalana de 2018